|-
| 30401 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30402 - ||  || 23 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30403 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30404 - ||  || 31 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30405 - ||  || 23 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30406 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30407 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30408 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30409 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30410 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30411 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30412 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30413 - ||  || 25 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30414 - ||  || 29 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30415 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30416 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30417 Staudt || 2000 LF || 1 iunie 2000 ||  || 
|-
| 30418 Jakobsteiner || 2000 LG || 1 iunie 2000 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 30419 - || 2000 LU || 2 iunie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 30420 - ||  || 1 iunie 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 30421 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30422 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30423 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30424 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30425 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30426 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30427 - ||  || 5 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30428 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30429 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30430 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30431 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30432 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30433 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30434 - ||  || 8 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30435 - ||  || 9 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30436 - ||  || 9 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30437 - ||  || 5 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30438 - ||  || 3 iunie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30439 Moe || 2000 MB || 21 iunie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 30440 Larry || 2000 MG || 22 iunie 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 30441 Curly || 2000 MX || 24 iunie 2000 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 30442 - ||  || 25 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30443 Stieltjes || 2000 NR || 3 iulie 2000 ||  || 
|-
| 30444 Shemp ||  || 5 iulie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 30445 Stirling ||  || 5 iulie 2000 ||  || 
|-
| 30446 - ||  || 3 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30447 - ||  || 3 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30448 Yoshiomoriyama ||  || 7 iulie 2000 ||  || 
|-
| 30449 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30450 - ||  || 6 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30451 - ||  || 5 iulie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 30452 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30453 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30454 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30455 - ||  || 4 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30456 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30457 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30458 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30459 - ||  || 29 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30460 - ||  || 29 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30461 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30462 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30463 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30464 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30465 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30466 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30467 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30468 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30469 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30470 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30471 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30472 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30473 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30474 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30475 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30476 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30477 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30478 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30479 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30480 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30481 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30482 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30483 - ||  || 24 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 30484 - ||  || 5 august 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 30485 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30486 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30487 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30488 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30489 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30490 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30491 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30492 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30493 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30494 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30495 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30496 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30497 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30498 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30499 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 30500 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-